

Топоним 
  — город в графстве Ноттингемшир, Великобритания.
  — город в графстве Эссекс, Великобритания.

Известные носители 
 Иствуд, Клинт (род. 1930) — американский киноактёр и кинорежиссёр.
 Иствуд, Патрисиа (род. 1947) — южноафриканская фигуристка-одиночница.
 Иствуд, Ральф (1890—1959) — британский генерал, губернатор Гибралтара.
 Иствуд, Скотт (род. 1986) — американский киноактёр и модель, сын Клинта Иствуда.
 Иствуд, Франческа (род. 1993) — американская актриса, модель, телеведущая и светская львица.
 Иствуд, Элис (1859—1953) — канадо-американский ботаник.
 Иствуд, Элисон (род. 1972) — американская актриса, кинорежиссёр, кинопродюсер, певица, модельер и фотомодель.
 Иствуд, Эрл (1905—1968) — канадский гребец.

Другие значения 
 Иствуд Таун — футбольная команда из города Иствуд.

См. также 
 Саутвуд
 Нортвуд
 Уэствуд